Юзеф Й. Коморовський гербу Цьолек — комендант залоги Львова, публіцист.
 Юзеф Йоахім Коморовський гербу Корчак — белзький і любачівський каштелян.

Юзеф